Die 2-Aminopyrimidin-Fungizide, auch Pyrimidin-Fungizide genannt, sind eine Gruppe strukturell verwandter systemischer Fungizide mit einer 2-Aminopyrimidin Grundstruktur, die ein enges Wirkungsspektrum haben und besonders wirksam gegen Echte Mehltauarten sind.

Einzelnachweise 

 2